Ramada es un cobertizo hecho de ramas de árboles.

También puede referirse a:

Geografía
Argentina
 Cerro Ramada, montaña en la cordillera de la Ramada, provincia de San Juan.
 La Ramada, localidad del departamento San Javier, provincia de Córdoba. 
 La Ramada de Abajo, localidad en el departamento Burruyacú, provincia de Tucumán.
Brasil
 Nova Ramada, municipio del estado de Río Grande del Sur.
 Ramada, barrio del municipio de Guaíba (Río Grande del Sur).
Estados Unidos
 Ramada, área no incorporada en el condado de Butte (California).
Perú
 Distrito de La Ramada, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.
 La Ramada, capital de distrito anterior.
Portugal
 Ramada, freguesia del municipio de Odivelas.

Personas
 Daniel Ramada (nacido en 1950), teólogo y diplomático uruguayo.

Zoología
 Liza ramada, nombre científico del morragute, pez de la familia mugílidos.

Varios
 Ramada, grupo de música electrónica brasileño.
 Ramada, tipo de local provisorio de venta de alimentos y bebidas en Chile.
 Ramada, cadena hotelera internacional.